Барас — фамилия.
 Барас, Жигмонд (1878—1935) — австро-венгерский шахматист.
 Барас, Сара (род. 1971) — танцовщица фламенко